Circle Chart Music Awards, ранее известная как Gaon Chart Music Awards (), также известная как Gaon Chart K-Pop Awards — одна из главных музыкальных премий, ежегодно вручаемая в Республике Корея национальным музыкальным чартом Gaon Chart.

Музыкальная премия больше ориентирована на песни и альбомы, чем на исполнителей. Победители определяются на основании данных о продажах песен и альбомов чарта Gaon на конец предыдущего года.

Места проведения

Награды

Альбом года

Песня года

Новый артист года

Открытие года

Долгоиграющая песня года

Популярный исполнитель года

Международная песня года

Международная восходящая звезда года

Композитор / Автор слов года

Лучшее выступление года

Стиль года

Продюсер года

Награда за вклад в K-Pop / Награда за достижения

Горячее выступление года

Награда за популярность по мобильному голосованию

Специальные награды

Мировая звезда Халлю

Горячий тренд (Hot Trend Award)

Мировой новичок

Звукорежиссёр года

Новая медиа платформа

Распространение музыки

Наибольшее количество наград

См. также 
 Melon Music Awards
 Seoul Music Awards
 Golden Disk Awards
 Korean Music Awards
 MTV Europe Music Awards, Лучший корейский артист
 Mnet Asian Music Awards
 Mnet 20's Choice Awards

Примечания

Ссылки 
 kpopawards.co.kr — официальный сайт Gaon Chart Music Awards
 Gaon Chart в «YouTube»
 Gaon Chart в Facebook

Награды по алфавиту
Музыкальные премии
Мероприятия, регулярно проводимые с 2011 года
Музыкальные премии Республики Корея
Награды, появившиеся в 2011 году